Ludvík z Montpensieru (1405-1486) byl třetí syn Jana I., vévody z Bourbonu, a Marie z Berry. Byl hrabětem z Montpensieru, z Clermont-en-Auvergne a ze Sancerre a daphinem z Auvergne. Ludvík byl mladším bratrem Karla I. Bourbonského. Založil rod Bourbon-Montpensier, větev rodu Bourbonů, která byla roku 1505 povýšena na vévody.

Rodina 
Roku 1428 se oženil s Janou z Auvergne (Jeanne d'Auvergne), dcerou Berauda III., dauphina z Auvergne a hraběte z Clermont-en-Auvergne. Po Janině smrti získal Ludvík všechny tyto tituly a 5. února 1442 podstoupil druhý sňatek s Gabrielou z La Tour (Gabrielle de La Tour), dceru Bertranda V. z La Tour, hraběte z Auvergne a Boulogne. Měli spolu čtyři děti:

 Gilbert, hrabě z Montpensieru (1443-1496)
 Jan (1445-1485)
 Gabriela (1447-1516), hraběnka de Benon, provdána za Ludvíka de la Tremoille
 Šarlota (1449-1478)

Vývod z předků 

Bourboni
Hrabata z Montpensier
Narození v roce 1405
Úmrtí v roce 1486
Muži